En el sistema electoral dels Estats Units, durant les convencions de nominació presidencials hi assisteixen delegats compromesos i no compromesos que elegeixen els candidats a la presidència i a la vicepresidència dels Estats Units. Els candidats compromesos són el que s'han seleccionat de manera indirecta durant les eleccions primàries i per tant voten pel candidat que els ciutadans han triat, mentre que els candidats no compromesos són membres distingits del partit que poden votar pel candidat que vulguin.

En la Convenció Nacional Demòcrata els delegats no compromesos es coneixen com a superdelegats (superdelegates en anglès) i són tots els membres demòcrates de la Cambra de Representants i el Senat, així com els governadors demòcrates en funcions. En la Convenció Nacional Republicana a més dels delegats compromesos i ha tres d'altres per estat, però aquests estan obligats a votar pel guanyador del vot popular de l'estat segons les lleis dels seus partits. Tot i que el terme superdelegat es va crear per fer referència només als delegats no compromesos demòcrates, el terme s'ha començat a utilitzar per fer referència als delegats que no són seleccionats segons els vots de les primàries.

Referències 

Eleccions als Estats Units